Сэмюел Кларк (; 11 октября 1675, Норидж, Англия — 17 мая 1729, Лондон) — английский философ и теолог.

Биография и труды 
Кларк был учеником Исаака Ньютона, приверженцем и пропагандистом его идей. С 1691 года изучает философию, теологию и филологию в Кембридже. В 1698 году принимает сан капеллана. Его труды Проявление бытия Бога и его атрибутов () и Истина и вера естественной религии откровения () приносят ему известность.

В этих сочинениях Кларк приводит основания природной теологии. В третьем сочинении Дискурс относительно долга в естественной религии () рассматривает вопросы этики, основанной на природе. Он дискутирует с Спинозой и Гоббсом, также используя математическую методологию, и формулирует общие моральные основания, которые противопоставляет моральному скептицизму Бейля и Монтеня. Его сочинения определили рационалистическое направление в английской теологии.

Впоследствии известен его неоконченный спор с Лейбницем, в котором Кларк выступает сторонником Ньютона, опровергает подозрения в его атеизме и возражает против деистических представлений Лейбница.

Публикации 
 Clarke, S., 1738, The Works, London 1738; reprint New York: Garland Publishing Co.
 Vailati, E., (ed.), Samuel Clarke. A Demonstration of the Being and Attributes of God And Other Writings, Cambridge: Cambridge University Press, 1998

Примечания

Литература 
 Полемика Лейбница с Кларком по вопросам философии и естествознания (1715–1716). Л., 1960
 Ariew, R., (ed.), 2000, G. W. Leibniz and Samuel Clarke. Correspondence, Indianapolis: Hackett.

Ссылки 
 

Философы Англии
Философы XVIII века
Богословы Англии
Арианство
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз